Farmers Bank Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Farmers Bank Building (Leslie, Arkansas), NRHP-ID 93000753
 Farmers Bank Building (Norborne, Missouri), NRHP-ID 94000702

Siehe auch:
 Farmers and Merchants Bank Building